Bruce Paltrow (1943-2002), réalisateur, producteur et scénariste américain, père des suivants ;
 Gwyneth Paltrow (1972-), actrice américaine ;
 Jake Paltrow (1975-), réalisateur et scénariste américain.